Tröskel kan avse:

Tröskel – ett lågt fotsteg i en dörröppning
Tröskeleffekt – en språngvis förändring orsakad av en långsam ökning eller minskning av den faktor som påverkar när de når ett tröskelvärde
Tröskelfjord – en fjord som är grundare vid mynningen än längre in
Sensoriska trösklar – ett relativt begrepp för hur minimal en stimulering av sinnena måste vara för att varseblivas

Se även
Tröskeln – en memoarbok från 1982 av Ivar Lo-Johansson
Tröskelvärde (offentlig upphandling) – det värde som avgör om upphandlingen ska göras enligt så kallad EU-upphandling